Woronzowo () ist der Name russischer Orte:

 Woronzowo (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Woronzowo (Krasnojarsk), Siedlung im Region Krasnojarsk
 Woronzowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Woronzowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Woronzowo (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan
 Woronzowo (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Woronzowo (Sacha), Dorf in der Republik Sacha